Chris Wright peut désigner :
 Chris Wright (né en 1971), un catcheur (lutteur professionnel) américain ;
 Chris Wright (né en 1986), un footballeur anglais ;
 Chris Wright (né en 1988), un basketteur américain ;
 Chris Wright (né en 1989), un basketteur américain ;
 , un programmeur du noyau linux ;
 Chris Wright (né en 1944), un producteur de musique britannique.